Américo Murolo (1932-2014) – calciatore brasiliano
Ernesto Murolo (1876-1939) – poeta, drammaturgo e giornalista italiano
Massimiliano Murolo (1988) – schermidore italiano
Nando Murolo (1938 – ) – attore italiano
Roberto Murolo (1912-2003) – cantautore, chitarrista e attore italiano